

Geografia
 Lalande, comune francese nel dipartimento di Yonne, in Borgogna

Persone
 Michel-Richard Delalande, scritto indifferentemente anche de Lalande (1657-1726), musicista francese
 Jérôme Lalande (1732-1807), astronomo francese
 Henriette Méric-Lalande (1798-1867), soprano francese
 Julien Pierre Anne Lalande (1787-1844), viceammiraglio francese

Astronomia
 Lalande 21185, stella della costellazione dell'Orsa Maggiore
 9136 Lalande, asteroide della fascia principale